

Cinema 
 Oceani 3D – documentario della Eagle Pictures del 2009
 Oceano – film diretto da Albert S. Rogell del 1933 
 Oceano – film diretto da Folco Quilici del 1971

Geografia 
 Oceano – una vasta estensione marina

 Oceano – census-designated place della California

Letteratura 
 Oceano (Involution Ocean) – romanzo di Bruce Sterling del 1977

Mitologia 
 Oceano – divinità della mitologia greca

Musica 
 Oceano/Stralunata Roma – singolo di Loretta Goggi del 1982
 Oceano – album di Lisa del 2003
 Oceano – singolo di Lisa del 2003, tratto dall'omonimo album
 Oceano – album di Danna Paola del 2004
 Oceano – gruppo musicale statunitense

Onomastica 
 Oceano – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Oceano da Cruz – calciatore portoghese

Televisione 
 Oceano – miniserie televisiva del 1989

Pagine correlate 
 Ocean

Altri progetti